VIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nazionale Rolla, Rolla/Vichy (Missouri), Stati Uniti d'America